Bare su naselje u općini Goražde, Federacija BiH, BiH.

Naselja u Bosansko-podrinjskoj županiji